

Astronomia 
Lathe Vallis – vallis di Marte

Geografia 
Lethe – fiume dell'Alaska nel Parco nazionale e riserva di Katmai (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
Lethe – romanzo di Tricia Sullivan del 1995

Mitologia 
 Lethe o Lete – fiume dell'oblio nella mitologia greca e romana

Musica 
Lethe – gruppo musicale rock progressivo italiano
Lethe (Gottverreckte Finsternis) – album dei Nocte Obducta del 1999

Zoologia 
Lethe – genere di farfalle della sottofamiglia Satyrinae